

Топоніми 
Касамацу — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.

Візерунок 
Касамацу — японський візерунок і мон у вигляді сосни (мацу), чотири гілки якої розходяться у чотири сторони, утворюючи капелюх (каса).